Boris Vladimirovič Tortunov (), ruski hokejist, * 14. avgust 1973, Čeljabinsk, Sovjetska zveza.

Tortunov je večji del kariere branil v ruski ligi za klube Mečel Čeljabinsk, Metallurg Magnitogorsk, Neftehimik Nižnekamsk, Lokomotiva Jaroslavl, Krila Sovjetov, Himik Voskresensk, Ak Bars Kazan, Traktor Čeljabinsk, Avangard Omsk in Vitjaz Čehov. Ob koncu kariere je eno sezono branil tudi za Dinamo Minsk v beloruski ligi, njegov zadnji klub v aktivni karieri pa je Acroni Jesenice, za katerega je branil na treh tekmah avstrijske lige v sezoni 2008/09.

Pregled kariere

|-
| Mečel Čeljabinsk
| Sovjetska 2. liga
| 91/92
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 92/93
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 17
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.44
|
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.40
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska 2. liga
| 93/94
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 93/94
|
| 21
|
| 0
|
| 0
| 4
| 3.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska 2. liga
| 94/95
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 94/95
|
| 18
|
|
|
|
|
| 2.52
|
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.40
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska 2. liga
| 95/96
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 95/96
|
| 23
|
|
|
|
|
| 1.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Neftehimik Nižnekamsk
| Ruska 3. liga
| 96/97
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Neftehimik Nižnekamsk
| Ruska liga
| 96/97
|
| 15
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 41
|
| 0
| 0
| 0
| 14
| 1.63
|
|
| 9
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 32
|
|
|
|
| 33
| 1.97
|
|
| 16
|
|
|
|
| 4
| 2.18
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 99/00
|
| 11
|
|
|
|
| 0
| 2.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 99/00
|
| 9
|
|
|
|
| 4
| 0.76
|
|
| 8
|
|
|
|
|
| 2.42
| .897
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 00/01
|
| 28
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.66
| .887
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.66
| .929
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 01/02
|
| 25
|
| 0
| 0
| 0
| 28
| 2.01
| .913
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 4.00
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska 3. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.27
| .888
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.80
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 13
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 03/04
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 03/04
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.33
|
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 20
| 1.78
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska 3. liga
| 04/05
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.30
|
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.04
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska 3. liga
| 05/06
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 05/06
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska 3. liga
| 06/07
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| Beloruska 2. liga
| 07/08
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| Beloruska liga
| 07/08
|
| 9
|
| 0
|
| 0
| 0
| 1.87
| .930
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Čehov
| Ruska liga
| 07/08
|
| 11
|
| 0
| 1
| 1
| 10
| 3.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Čehov
| KHL
| 08/09
|
| 21
|
| 0
| 2
| 2
| 42
| 3.98
| .863
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 3
|
| 
| 
| 
| 
| 6.28
| .857
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Hokejisti Mečel Čeljabinsk
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Neftehimik Nižnekamsk
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Dinamo Minsk
Hokejisti Vitjaz Čehov
Hokejisti HK Jesenice